

Astronomia 
 18132 Spector – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Spector – azienda statunitense che produce bassi elettrici e, da pochi anni, chitarre

Persone 
 Alfred Spector (1954) – informatico statunitense
 Art Spector (1918-1987) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Craig Spector (...) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Jonathan Spector (1986) – calciatore statunitense
 Morgan Spector (1980) – attore statunitense
 Nancy Spector (...) – curatrice statunitense del Brooklyn Museum di New York
 Phil Spector (1939-2021) – produttore discografico, compositore e musicista statunitense
 Ronnie Spector (1943-2022) – cantante statunitense
 Tim Spector (1958) – genetista, epidemiologo e saggista britannico
 Warren Spector (1955) – autore di videogiochi statunitense